Азербайджан на летних Паралимпийских играх 2012 был представлен в 6-ти видах спорта (дзюдо, лёгкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, стрельбе и стрельбе из лука). В состав сборной Азербайджана вошёл 21 человек (16 мужчин и 5 женщин).

Согласно указу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева премиальные за золотую медаль составят 200 тыс. манат (тренеру — 100 тыс. манат), за серебро — 100 тыс. манат (тренеру — 50 тыс. манат), за бронзу — 50 тыс. манат (тренеру — 25 тыс. манат).

На церемонии открытия Паралимпийских игр знаменосцем сборной стал двукратный паралимпийский чемпион 2004 и 2008 гг. Ильхам Закиев. В состав сборной Азербайджана в Лондоне вошёл целый ряд паралимпийских чемпионов и призёров: паралимпийские чемпионы Ильхам Закиев (дзюдо), Олег Панютин, Олохан Мусаев (оба — лёгкая атлетика), серебряные призёры Тофиг Мамедов, Керим Сардаров (оба — дзюдо) и Елена Таранова (стрельба), бронзовые призёры Рамин Ибрагимов (дзюдо), Рза Османов и Владимир Заяц (оба — лёгкая атлетика).

Сборная Азербайджана по дзюдо, завоевав три медали (2 золотые и 1 бронзу), заняла в итоговой таблице 3-е место. Также на играх в Лондоне сборная Азербайджана впервые в своей истории завоевала медаль в плавании.

В итоге, завоевав в общем 12 медалей (4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых), сборная Азербайджана заняла на Паралимпийских играх в Лондоне 27-е место.

По итогам Паралимпиады 14 сентября 2012 года президент Ильхам Алиев принял участвовавших на играх спортсменов и вручил им и их тренерам ордена «Шохрат» (Слава), медали «Терегги» (Прогресс) и Почётные дипломы. Рамин Ибрагимов, Олег Панютин, Натали Пронина, Афаг Султанова, Аганаги Джафаров, Алаверди Джулфаев, Ибрагим Ибрагимов, Шахлар Мустафаев, Магеррам Султанзаде, Сергей Тахмазов были награждены орденами «Шохрат», Гусейн Гасанов, Зияд Халфаев, Эльчин Мурадов, Павел Сетин, Афиг Сулейманов, Ильхам Закиев были награждены медалями «Терегги», Рза Османов, Ахмеддин Раджабли, Владимир Заяц были награждены «Почётными дипломами Президента Азербайджанской Республики».

Медали

Медалисты

Медали по дням

Медали по видам спорта

Медали по полу

Результаты соревнований

Дзюдо 

Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины

* Спортсмены, выступающие в дисциплине T11, практически не видят, и потому выступают вместе со своими гидами. Гидом Мурадова был Павел Сетин.

Женщины

Пауэрлифтинг 

Мужчины

Плавание 

Женщины

Стрельба из лука

Стрельба 

Мужчины

Женщины

См. также 
 Азербайджан на летних Олимпийских играх 2012

Примечания

Ссылки 
 Гимн Азербайджана прозвучал в Лондоне после того, как Рамин Ибрагимов завоевал золото — ВИДЕО 
 Путь чемпионки Афаг Султановой, церемония награждения, исполнение гимна Азербайджана — ВИДЕО 
 Золотая и серебряная попытки легкоатлетов Олега Панютина и Владимира Заеца на Паралимпиаде — ВИДЕО 
 Пловчиха Натали Пронина стала паралимпийской чемпионкой и установила мировой и паралимпийский рекорды — ВИДЕО 
 Паралимпийские чемпионы: Натали Пронина поёт гимн Азербайджана, Олег Панютин сосредоточен — ВИДЕО 
 International Inspiration leaves a legacy in Azerbaijan. Официальный сайт Олимпиады 2012 

Страны на летних паралимпийских играх 2012 года
Азербайджан на летних Паралимпийских играх
Спорт в Азербайджане в 2012 году